Sárközi Norbert (Budapest, 1993. március 5. –) magyar labdarúgó, a Dunaújváros PASE középpályása.

Források 
Sárközi Norbert adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1993-ban született személyek
Budapesten született személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Dunaújváros PASE labdarúgói
A Csíkszereda labdarúgói
Élő személyek